Rocket kan avse:

 Rocket (Def Leppard-låt) – en singel från 1989 av Def Leppard
 Rocket (sång) – en singel från 1994 av The Smashing Pumpkins
 Rocket (Goldfrapp-låt) – en singel från 2010 av Goldfrapp
 Stephenson Rocket – det första praktiskt användbara ångloket
 Rocket – en singel från 2017 av Miriam Bryant